Amazonas puede referirse a:

Geografía 
 La Amazonía, también llamada «Amazonas», gran zona de bosque tropical en América del Sur.
 El río Amazonas.

Entidades subnacionales 

 Amazonas (Brasil), estado.
 Provincia de Amazonas (Brasil), antigua provincia.
 Amazonas (Colombia), departamento.
 Departamento de Amazonas (Perú).
 Estado Amazonas (Venezuela).
 Provincia de Amazonas (Venezuela), antigua provincia.
 Territorio Federal Amazonas, antiguo territorio federal de Venezuela.
 Departamento de Amazonas (Confederación Perú-Boliviana) (1836-1889).

Cine y televisión 

 Las amazonas (película) (1973), película italo-franco-española.
 Las amazonas (telenovela venezolana) (1985), producida y emitida por Venevisión.
 Amazonas (grupo musical argentino) (1986), grupo coreográfico musical pop argentino.
 Amazonas (reality show) (2012), producción chilena.
 Las amazonas (telenovela mexicana) (2016), producida y emitida por Televisa.

Miscelánea 

 Las amazonas (mitología), pueblo legendario de mujeres guerreras de la mitología griega.
 Las amazonas (juego), juego de mesa.
 Amazonas (fragata), nave de guerra de la Marina de Guerra del Perú, construida en 1851.
 Amazonas 1, satélite artificial de Hispasat.
 Amazonas 2, otro satélite artificial de Hispasat.
 Amaszonas, línea aérea local boliviana.